Битва при Кондоре () произошла около Масулипатама 9 декабря 1758 года в Западной Бенгалии в рамках Семилетней войны. Англо-индийские войска под командованием полковника Фрэнсиса Форда атаковали и разбили равные по численности французские войска под командованием Юбера де Бриена, графа де Конфлана, захватив весь обоз и артиллерию противника. Эта победа позволила британцам осадить Масулипатам, который они штурмовали 25 января 1759 года.

Литература 
 
 Harvey, Robert. Clive: The Life and Death of a British Emperor. Sceptre, 1999.
 Henty, George Alfred. With Clive in India. Or, The Beginnings of an Empire.
 
 McLynn, Frank. 1759: The Year Britain Became Master of the World. Pimlico, 2005.

Сражения по алфавиту
История Западной Бенгалии
События 9 декабря
Сражения Семилетней войны
Сражения Великобритании
Сражения Индии
Сражения Франции
Сражения 1758 года
Декабрь 1758 года